Па́терсон () — фамилия.

Известные носители:
 Патерсон, Джеймс (1854—1932) — шотландский художник-постимпрессионист.
 Патерсон, Джеки (1920—1966) — шотландский боксёр-профессионал.
 Патерсон, Джоди Энн (род. 1975) — американская фотомодель и актриса.
 Патерсон, Дэвид (род. 1954) — 55-й Губернатор Нью-Йорка.
  — американский сценарист, актёр, продюсер, сын Кэтрин Патерсон.
 Патерсон, Каллум (род. 1994) — шотландский футболист.
 Патерсон, Кэтрин (род. 1932) — американская писательница.
  (род. ~ 1942) — один из двух изобретателей игры «Рассада».
 Патерсон, Мартин (род. 1987) — североирландский футболист.
 Патерсон, Оуэн (род. 1956) — британский политик.
 Патерсон, Пет (1910—1978) — британская артистка.
 Патерсон, Росс (род. 1984) — шотландский кёрлингист.
 
 Патерсон, Фиона (род. 1983) — новозеландская гребчиха.
 Патерсон, Эй Джей (род. 1996) — гренадский футболист.
 Патерсон, Эндрю Бартон (1864—1941) — австралийский поэт, автор баллад и стихотворений.
 Патерсон, Эрик (1929—2014) — канадский хоккеист.
 Изабель Патерсон — канадско-американская журналистка, писательница, политический философ, литературный критик.

Города 
 Патерсон — город в штате Нью-Джерси, США;
 Патерсон — тауншип в Новом Южном Уэльсе, Австралии;
 Патерсон — невключённая территория в штате Вашингтон, США.

Прочее 
 Кольт Патерсон — первый в истории работоспособный револьвер с капсюльным воспламенением.
 «Патерсон» — американский фильм 2016 года.

См. также 
 Епархия Патерсона — епархия Римско-Католической церкви в городе Патерсон, штат Нью-Джерси, США.
 Паттерсон
 Патэрсон — российская сеть продовольственных магазинов.